KWV steht für:
 Kommunale Wohnungsverwaltung
 Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel (DS100-Code)
 Kurwina Airport (IATA-Code), Flughafen von Kurwina, Bougainville, Papua-Neuguinea

kwv steht für:
 Kaba Na (ISO-639-3-Code), eine der zentralsudanischen Sprachen

Abkürzung